Талиновка — топоним в России
 Талиновка — деревня в Парабельском районе Томской области, входит в состав Нарымского сельского поселения.
 Талиновка — река в Новосибирской области (Ерёминский сельсовет, Кыштовский район)
 Талиновка — река, приток Иртыша, Знаменский район, Омская область